Трушкина — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Трушкина, Алёна Андреевна (1997—2019) — российская футболистка.
 Трушкина, Ирина Александровна (род. 1986) — украинская волейболистка.